Antígono (en griego antiguo: Ἀντίγονος) que es un nombre griego que significa 'comparable a su padre' o 'digno de su padre', puede referirse a:

 Antígono de Caristo escritor griego del siglo III a. C. 
 Antígono I Monóftalmos, general macedonio, uno de los diádocos de Alejandro Magno tras su muerte.
 Antígono II Gónatas, rey de Macedonia desde 283 al 239 a. C.
 Antígono III de Macedonia, hijo de Antígono II Gónatas, rey desde el 227 al 221 a. C., y nieto de Demetrio Poliorcetes.
 Antígono Matatías (hijo de Aristóbulo II), degollado por orden del rey Herodes I el Grande en el 37 a. C.

Véase también 
 Antígona (desambiguación)